Andrew David Quentin Agnew (1929 -) foi um botânico galês.

Ligações externas
  

Botânicos do País de Gales